Барандиара́н — испанская () и баскская () фамилия. Известные носители:

  — испанский химик.
  (1889—1991) — испанский священник, антрополог, этнолог и археолог.
  (1959—1978) — известная жертва времён перехода Испании к демократии.
  (род. 1959) — испанский политик.
  (род. 1945) — испанский актёр.
 Айестаран Барандиаран, Франсиско Мартин (род. 1963) — испанский футбольный тренер.
  (1865—1946) — испанский художник и скульптор.
  (1895—1950) — перуанский писатель, врач и фольклорист.
  (1899—1987) — перуанский адвокат, юрист, педагог и политик.
  (19462—​2002) — перуанский адвокат, юрист и педагог. Сын Хосе Леона Барандиарана.
  (род. 1955) — испанский адвокат, политик и писатель.